Simposio (dialogo) – dialogo platonico
simposio o convivio – pratica sociale e rituale della convivialità dell'antica Grecia, collegata al banchetto
simposio o convegno di categorie di persone interessate a discutere su un tema di interesse comune
Simposio (Symposium) – romanzo di Muriel Spark del 1991
Simposio – autore di enigmi latini
Simposio – opera di Senofonte